Husum désigne notamment :
 Husum, une commune d'Allemagne, en Basse-Saxe ;
 Husum, une ville d'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein ;
 Husum, une localité de Suède de la commune d'Örnsköldsvik.